Trottoir, een weg voor voetgangers
Bordes, een platform bij de voordeur van een gebouw
Stoep (dijk), een schuine weg tegen een dijk
Stoep (water), steiger of plankier aan de waterkant
Veerstoep, aanlegplaats voor een veerboot of pont
Stoep (folklore), een mythisch wezen uit Gelderse overlevering